Saros 153 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 28 juli 1870 t/m 22 augustus 3114. Deze serie duurt 1244 jaar en 25 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 18 t/m 87.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus